

Patronyme
 Georges Moulène, (1901_ ? ) fut un footballeur français.
 Jean-Luc Moulène, (1955- ) est un artiste contemporain français.
 Pauline Moulène, (1983- ) est une actrice française.

Homonymie
Homonymie de patronyme